Гран-при Европы 2003 года — девятый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2003 года. Прошёл на автодроме Нюрбургринг в Нюрбурге, Германия, Европа. Соревнования состоялись 29 июня 2003 года.



Гонка 

|}

 Лучший круг: Кими Райкконен 1:32,621

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Европы